Нижче наведено список сонячних (фотовольтаїчні) електростанцій, що діють на території України.

Див. також 
 Сонячна енергетика України
 Сонячна енергетика

Примітки 

Сонячна енергетика України